Het ATP-toernooi van Miami 1999 (met de officiële naam Lipton Championships 1999) werd gespeeld van 18 tot en met 27 maart 1999.
Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Tennis Center in Crandon Park in de Amerikaanse stad Key Biscayne.
Richard Krajicek steeg door zijn toernooiwinst naar de 4e plaats op de ATP-ranking, zijn hoogste positite ooit.

Geplaatste spelers

Finales

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ATP-toernooi van Miami